À la bonne heure peut désigner :
 À la bonne heure, une émission de télévision matinale québécoise diffusée de 1975 à 1979 ;
 À la bonne heure, une émission de radio française animée par Stéphane Bern sur RTL.